Негован () — село в Болгарии. Находится в Городской области Софии, входит в общину Столична. Население составляет 2 075 человек.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Негован, в состав которого входит Негован, должность кмета (старосты) исполняет Валентин Павлов.

Кмет (мэр) общины Столична — Йорданка Фандакова (Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ)) по результатам выборов в правление общины.

Примечания 

Сёла Городской области София